Lacistemataceae – rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu malpigiowców. Obejmuje dwa rodzaje liczące 14 lub 16 gatunków, występujące w Ameryce Środkowej i Południowej (z wyjątkiem południowo-zachodniej części kontynentu).

Morfologia 

Drzewa o liściach całobrzegich. Kwiaty drobne, z pojedynczym pręcikiem skupione są groniaste lub kotkowate kwiatostany. Owoc drobny, zawiera 1–3 nasiona.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina należąca do kladu obejmującego m.in. fiołkowate, męczennicowate i wierzbowate w rzędzie malpigiowców (Malpighiales) należących do kladu różowych w obrębie okrytonasiennych. Według APweb siostrzana dla wierzbowatych. 

 Podział na rodzaje
 Lacistema Sw.
 Lozania S.Mutis ex Caldas

Przypisy 

Malpigiowce